Ла Гаљега има више значења:

 Ла Гаљега (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Гаљега (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гаљега (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику